Lijst van gemeentelijke monumenten in Alphen-Chaam#Ulvenhout, voor het deel van de plaats Ulvenhout dat bij de gemeente Alphen-Chaam hoort.
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Breda#Ulvenhout, voor het deel van de plaats Ulvenhout dat bij de gemeente Breda hoort.